Vítov může být:

název sídla
 Vítov, obec v okrese Kladno
 Vítov u Velkého Března, část obce Velké Březno v okrese Ústí nad Labem

vodní tok
 Vítov (vodní plocha)
 Vítovský potok

Externí odkazy